Les Schtroumpfosaures est le douzième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1995.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Petit chat des Schtroumpfs et Des cadeaux pour la Schtroumpfette.

Synopsis

Les Schtroumpfosaures 
Grâce à Puppy, le Schtroumpf Paléontologue et le Schtroumpf Curieux découvrent un squelette de dinosaure accompagné de deux œufs. Lorsque le premier éclot, un petit Brachiosaure inoffensif en sort mais, lorsqu'au village le Schtroumpf Gourmand tente de dévorer le deuxième, un dinosaure beaucoup moins gentil en surgit...

Le Petit chat des Schtroumpfs 
Gargamel et Azraël sont furieux ! Un tout petit chat gris a bu tout le lait d'Azraël ! En échange d'un pichet de vin, un bûcheron accepte de noyer le petit animal dans la rivière ! Tandis que le sac contenant le chat dérive, un Schtroumpf se jette à l'eau pour le secourir...

Des cadeaux pour la Schtroumpfette 
L'anniversaire de la Schtroumpfette approche et, en curieuse qu'elle est, elle brûle d'impatience de savoir ce que les Schtroumpfs vont lui offrir ! Son souhait est de devenir un papillon pour pouvoir les espionner et comme rien n'est impossible au pays des Schtroumpfs... Mais être un papillon, est-ce aussi merveilleux que cela en a l'air?

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1995